Неверишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Неверишки — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Неверишки — деревня в Поставском районе Витебской области.